Władysław Feliks Maliszewski (ur. 1876) – członek Naczpolu, kawaler Virtuti Militari, urzędnik, a później oficer geograf Wojska Polskiego,
 Władysław Maliszewski (1893–1940) – kapitan broni pancernych Wojska Polskiego, członek POW, oficer Kadry 9 bpanc, odznaczony KW, MN i SKZ

Przypisy

Bibliografia